56-ата легислатура на Националния конгрес на Бразилия обхваща законодателния период от 1 февруари 2019 г. до 31 януари 2023 г. Целият състав на Камарата на депутатите и две трети от състава на Федералния сенат от 56-ата легислатура на Националния конгрес са избрани на Общите избори от 7 октомври 2018 г.

56-ата легислатура е открита официално на 4 февруари 2019 г. на специално провело се за целта тържествено общо заседание на двете камари на Националния конгрес.

Представени партии

Партийно представителство във Федералния сенат

Щатско представителство

Партийно представителство в Камарата на депутатите

Щатско представителство

Бележки 

Национален конгрес на Бразилия